Місто
 Підгородне — Дніпропетровська область, Дніпровський район

Села
 Підгородне — Волинська область, Ковельський район, колишній (до 2020 року) Любомльський район
 Підгородне — Житомирська область, Бердичівський район
 Підгородне — Львівська область, Золочівський район
 Підгородне — Тернопільська область, Тернопільський район

 Підгородне (Монастириська) — колишнє село, нині частина міста Монастириськ, Тернопільська область

Селище
 Підгородне — Донецька область, Бахмутський район